Isac Brännström, född 21 april 1998 i Stockholm, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Luleå Hockey i SHL. Brännströms moderklubb är Nässjö HC.

Privatliv 
Han är son till den forne ishockeyspelaren Niklas Brännström och äldre bror till Erik Brännström som spelare för Ottawa Senators i NHL.

Klubbkarriär

Referenser

Spelare i Luleå HF
Män
Födda 1998
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Svenska idrottare under 2000-talet
Spelare i HV71
Spelare i Tingsryds AIF
Idrottare från Stockholm
Spelare i Nybro Vikings